Montecchia di Crosara - comuna na província de Verona, Vêneto
 Crosara – localidade no município de Maróstica, província de Vicenza, Vêneto
 Crosara – localidade no município de Bolzano Vicentino, província de Vicenza, Vêneto
 Crosara – localidade no município de Nogara, província de Verona, Vêneto
 Crosara – localidade no município de Valdagno, província de Vicenza, Vêneto
 Crosare – localidade no município de Pressana, província de Verona, Vêneto

Desambiguações de topônimos